NK Široki Brijeg er en fodboldklub, der spiller i den bedste liga i Bosnien-Hercegovina.

Klubben blev stiftet i 1948 under navnet Mladost-Dubint, men skiftede i 1996 til det nuværende navn.

Klubben har vundet det bosniske mesterskab i 2004 og 2006 samt pokalturneringen i 2007.

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Bosnien-Hercegovina
Etableret i 1948